

Classifica

Incontri

Classifica marcatori
5 reti
 Gary Lineker

4 reti
 Zlatko Vujović

3 reti
 John Barnes

2 reti

 Peter Beardsley
 Bryan Robson
 Chris Waddle
 Faruk Hadžibegić (1 rig.)
 Srečko Katanec
 Fadil Vokrri

1 rete

 Tony Adams
 Viv Anderson
 Steve Hodge
 Gary Mabbutt
 Neil Webb
 Colin Clarke
 Jimmy Quinn
 Yusuf Altıntaş
 Feyyaz Uçar
 Ljubomir Radanović
 Dejan Savićević
 Dragan Stojković

Collegamenti esterni
1988 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 4 su uefa.com

 Q